Lilieci se poate referi la:
Lilieci, Bacău
Lilieci, Ialomița

Vezi și
Liliac (dezambiguizare)